Aurel Rădulescu ist der Name folgender Personen:

* Aurel Rădulescu (Fußballspieler) (1953–1979), rumänischer Fußballspieler
 Aurel Rădulescu (Politiker) (* 1954), rumänischer Politiker (APCD)